Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 2011 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 24 do 30 stycznia 2011 w hali w PostFinance Arena w Bernie.

W konkurencji solistów zwyciężył reprezentant Francji Florent Amodio, zaś wśród solistek Szwajcarka Sarah Meier. W parach sportowych złoty medal wywalczyli reprezentanci Niemiec Alona Sawczenko i Robin Szolkowy, zaś w parach tanecznych Francuzi Nathalie Péchalat i Fabian Bourzat.

Kwalifikacje 
W zawodach udział brali zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2010 roku ukończyli 15 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 1996 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci krajów zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach. Warunkiem uczestnictwa zawodników wytypowanych przez krajową federację jest uzyskanie minimalnej oceny technicznej (TES) na międzynarodowych zawodach ISU w sezonie bieżącym lub poprzednim. Punkty za oba programy mogą być zdobyte na różnych zawodach. ISU akceptuje wyniki, jeśli zostały uzyskane na międzynarodowych konkursach uznawanych przez ISU na co najmniej 21 dni przed pierwszym oficjalnym dniem treningowym mistrzostw.

Sportowcy, którzy nie osiągnęli wymaganej minimalnej oceny technicznej (TES), a zostali zgłoszeni do zawodów, musieli wystąpić w rundzie eliminacyjnej.

Kalendarium 
 23 stycznia – oficjalne treningi
 24 stycznia – runda kwalifikacyjna par tanecznych i solistów
 25 stycznia – runda kwalifikacyjna solistek
 26 stycznia – uroczyste otwarcie zawodów, taniec krótki, program krótki par sportowych
 27 stycznia – program krótki solistów, program dowolny par sportowych
 28 stycznia – program krótki solistek, taniec dowolny
 29 stycznia – program dowolny solistek, program dowolny solistów
 30 stycznia – pokazy mistrzów

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Wzorem tańca krótkiego był Golden Waltz.

Przypisy

Bibliografia 
 

2011
2011 w łyżwiarstwie figurowym
2011 w Szwajcarii
Sport w Bernie